Ротсей — місто в Шотландії.
 Ротсей — місто в округах Вілкін, Оттер-Тейл, штат Міннесота, США.